Il singolare del Kremlin Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–62, 7–65 Goran Ivanišević.

Teste di serie

  Àlex Corretja (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (campioni)
  Goran Ivanišević (finale)
  Byron Black (secondo turno)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Marc Rosset (semifinal)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1998
ATP Tour 1998